Meraw
 Meraw Ben-Ari
 Meraw Kohen
 Meraw Micha’eli